Коннолли (, также Конноли, Конолли) — фамилия ирландского происхождения.

Персоны 
 Конолли, Артур (1807—1842) — британский разведчик и путешественник.
 Коннолли, Билли (род. 1942) — шотландский комик, музыкант, ведущий и актёр.
 Коннолли, Брайан (1945—1997) — шотландский певец, солист группы «Sweet».
 Коннолли, Гарольд (1931—2010) — американский легкоатлет, метатель молота, олимпийский чемпион.
 Коннолли, Джеймс (1868—1916) — ирландский политический деятель, создатель Ирландской социалистической республиканской партии.
 Коннолли, Джеймс Брендан (1868—1957) — американский легкоатлет и писатель.
 Конолли, Джон (1794—1866) — британский медик ирландского происхождения, доктор медицины и гражданского права, пионер движения «no restraint».
 Коннолли, Дэвид (род. 1977) — ирландский футболист.
 Коннолли, Кевин (род. 1974) — американский киноактёр, режиссёр.
 Коннолли, Кив — профессиональный ирландский продюсер, звукорежиссёр и певец, представитель Ирландии на конкурсе песни Евровидение 1989.
 Коннолли, Кристен (род. 1980) — американская актриса.
 Коннолли, Морин (1934—1969) — американская теннисистка, первая в истории женщина-обладательница Большого шлема.
 Коннолли, Мэттью (род. 1987) — английский футболист, защитник «Кардифф Сити».
  (род. 1952) — британская фигуристка, выступавшая в парном катании.
 Коннолли, Питер (1935—2012) — британский историк, специалист по военной истории Античности.
 Конноли, Сара (род. 1963) — английская оперная певица, меццо-сопрано.
 Коннолли, Сирил (1903—1974) — английский литературный критик, член колледжа патафизики.
 Конноли, Тим (род. 1981) — профессиональный американский хоккеист.
 Коннолли, Уильям (род. 1964) — британский программист, писатель и блогер по климатологии.
 Коннолли, Эрон (род. 2000) — ирландский футболист.

 Коннолли-Бернем, Луиза (род. 1992) — британская актриса.

Топоним 
 Коннолли — населённый пункт в районе Перта (штат Западная Австралия).
 Коннолли — населённый пункт в графстве Клэр на западе Ирландии.

Другое 
  — учебный госпиталь в Дублине, Ирландия.

См. также 
 Конналли
 Коннелли